Carland Cross puede referirse a:

 Carland Cross (Cornualles), localidad en Cornualles, Reino Unido, unos 10 kilómetros al norte de Truro.
 Las Aventuras de Carland Cross, serie animada de televisión franco-canadiense-belga en 3D y en 26 episodios de 26 minutos cada uno, creado sobre la base de la tira cómica de Michel Oleffe y Olivier Grenson.